Млава може значити:
 Млава, река у Србији
 Млава (град), град у Пољској